Zacatecas – stato del Messico
Zacatecas – città capoluogo dello stato omonimo
Zacatecas – municipio con capoluogo la città omonima